Seznam zemí podle zahraničního dluhu (), který je tvořen součtem dluhů soukromých (domácnosti a firmy) a dluhu veřejného (tedy hrubého vládního dluhu i dluhů dalších orgánů veřejné správy), kde věřiteli nejsou rezidenty daného státu, a který je splatný v mezinárodně akceptovaných měnách, ve zboží nebo službách.

Pro informaci je na seznamu i několik nestátních subjektů.

Nezaměňovat se státním dluhem.

I když má nějaká země relativně vysoký zahraniční dluh (úhrnný nebo na hlavu), může být „čistým mezinárodním věřitelem“, pokud jeho zahraniční dluh je menší, než součet zahraničních dluhů jiných zemí, které drží. Příkladem je Lucembursko, Čína nebo Švýcarsko.

Seznam zemí podle zahraničního dluhu

Odkazy

Reference 
Informace jsou kompletně převzaty ze (a reference jsou citovány podle) seznamu List of countries by external debt na anglické Wikipedii.

Související články 
 Státní dluh
 Seznam států Evropy podle státního dluhu v procentech z HDP
 Státní dluh Česka
 Světová obchodní organizace
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Externí odkazy 
 Seznam zemí podle zahraničního dluhu na stránkách Světové banky

Státní dluhy
Seznamy států světa